Сальвадор Виньегра и Лассо де ла Вега (23 ноября 1862 г. — 29 апреля 1915 г.) - испанский художник и покровитель искусств.

Биография 
Виниегра родился в Кадисе и начал изучать право, но вскоре решил стать художником и поступил в Escuela de Bellas Artes de Cádiz, где преподавали Рамон Родригес Баркаса и Хосе Перес Хименес. Первоначально он сосредоточился на рисовании акварелью, и серия работ в этом жанре, которая в конечном итоге превратилась в альбом, принесла ему первый вкус общественного успеха в 1877 году. В последующие годы он выигрывал различные призы в живописи на региональных выставках и путешествовал в Рим, где он посвятил себя изучению живого рисунка.
Патио монастыря Сан-Франциско-де-Кадис, работа 1881 года
Вернувшись в Испанию в 1882 году, он в том же году участвовал в выставке Exposición de Hernandéz, представив картину «Патио Севильи» в качестве своей работы. Позже ещё одна крупная работа, La bendición de los campos en 1800 , была выставлена ​​на Национальной выставке в Мадриде в 1887 году и получила первую премию в своей категории.

В 1890 году он выиграл стипендию для учёбы в Academia Española de Bellas Artes в Риме, где он проживал до ноября 1896 года, и этот итальянский период стал самым богатым в его обширном творчестве. Его работы, выставленные в Мюнхене , Риме и Будапеште, непрерывно воспроизводились, что сделало его одним из самых популярных художников в Европе. В 1897 году «Ромерия дель Росио» выставлялась в Зале Данте де Рома и на Национальной выставке изящных искусств Мадрида. Он также появился на Всемирных ярмарках в 1898 году в Мюнхене и Вене., где завоевал несколько золотых медалей. Картина продолжила своё международное турне, когда польский дилер согласился выставить её в различных городах Восточной Европы. В конце концов Винегра подарила его Музею современного искусства в Мадриде в 1905 году.

Поселившись в Мадриде, Виньегра был назначен заместителем директора и хранителем городского музея Прадо в 1898 году. За это время он стал важным покровителем искусств. Сам будучи известным виолончелистом, он оказывал особую поддержку музыкантам, среди которых были композитор Мануэль де Фалья и виолончелист и дирижёр Хуан Руис Казо. Он умер в Мадриде.
Первый поцелуй (Первый поцелуй , 1891; Музей Прадо).

Примечания

Ссылки 
 ^ Caso, ED, Востоковеды испанской школы, ACRиздание, 1997 г., стр. 270
 ^ Биография на португальском языке, основанная на «Viniegra, Salvador», Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana , vol. LXVIII, Мадрид, Эспаса-Кальпе, стр. 1687—1689.

Персоналии:Кадис
Художники Испании XIX века
Художники Испании XX века
Художники-ориенталисты